Ихтиофа́ги — животные, которым свойственна ихтиофагия, т. е. питающиеся рыбой. Термин представляет собой сложное слово с греческими корнями и происходит от двух слов — «ихтис» () — рыба и «фагия» () — поедание. 
В античные времена ихтиофагами у людей называли «рыбоядные» народности и племена. У животных к ихтиофагам обычно относят типичных хищников, основу питания которых составляет живая рыба.

Термин «ихтиофаги» употребляют главным образом при характеристике типа питания животных. Существуют довольно большие группы водных и полуводных животных в разных классах позвоночных, которые в процессе эволюции адаптировались исключительно к питанию рыбой. Прежде всего это сами рыбы — представители классов хрящевых рыб (Chondrichthyes), лучепёрых рыб (Actinopterygii) и лопастепёрых рыб (Sarcopterygii). У головоногих моллюсков — это многие виды кальмаров и в значительной мере осьминоги и каракатицы. Среди рептилий (Reptilia) — это в основном представители водных черепах и змей, среди птиц (Aves) — главным образом морские птицы, а среди млекопитающих (Mammalia) — водные и полуводные виды, прежде всего морские млекопитающие.

Различают типичных ихтиофагов (облигатные ихтиофаги), у которых рыба составляет основу питания, и временных ихтиофагов (факультативные ихтиофаги), у которых рыба может играть значительную роль в питании лишь в определённые периоды жизни или в конкретный сезон года. Например, представителями типичных ихтиофагов среди кальмаров являются глубоководные виды — гигантский кальмар и антарктический гигантский кальмар; у рыб — обыкновенная щука, барракуды, марлины, жемчужноглазовые; среди рептилий — бахромчатая черепаха, водяной уж, морские змеи и гавиалы; у птиц — бакланы, пеликаны, тупики; среди млекопитающих — дельфины, большинство тюленей и выдры. Факультативными ихтиофагами являются многие медведи, в частности бурый медведь.

Люди-ихтиофаги 
В древней Греции ихтиофагами называли приморские племена, обитавшие по берегам южных морей. Об этих народностях было известно или предполагалось, что они питались главным образом рыбой. Наиболее известные из них приводятся в Словаре Ф. Любкерта:
 обитавшие на крайнем востоке — между экватором и Сиамским (Таиландским) заливом Южно-Китайского моря на территории Индокитая и Малайского полуострова;
 на берегу Гедросии у Эритрейского моря — древнее название местности, соответствующей современному Белуджистану (Иран и Пакистан) на берегу Оманского залива;
 на северо-восточном берегу Счастливой Аравии у Персидского залива (соответствует современной Йеменской республике, а также Красному морю и Аденскому заливу);
 в африканской местности Троглодитике у Аравийского залива выше Египта и Эфиопии (современное западное побережье Красного моря, принадлежащее Египту);
 на западной стороне Африки в районе нынешней Гамбии.

Значительно позднее, начиная с XVII века, в России появились первые сведения о «рыбьекожих людях» из Приамурья, Сахалина и других районов Дальнего Востока — народностях, которые в основном питались морской и пресноводной рыбой и носили одежды из рыбьих кож.

Животные-ихтиофаги 
 Головоногие моллюски-ихтиофаги
 Рыбы-ихтиофаги
 Рептилии-ихтиофаги
 Птицы-ихтиофаги
 Млекопитающие-ихтиофаги

Примечания

Ссылки 
 
 Jefferson T.A., Leatherwood S., Webber M. A. (1993): FAO species identification guide. Marine mammals of the world. Rome, FAO. 1993. 320 p. 587 figs.

Хищничество
Рыбы